Il  è un'arma nascosta giapponese. Un suntetsu è un bastone di metallo lungo circa 5 sun Con un anello attaccato su di esso. Il dito medio è infilato nell'anello e il suntetsu viene impugnato in diversi modi. I suntetsu sono piccoli, facili da nascondere e relativamente semplici da usare. I suntetsu potevano essere usati per pugnalare, colpire, raschiare ed essere lanciati; possono essere usati da soli o in coppia.

L'emeici è un'arma cinese simile.

Galleria d'immagini 

Armi tradizionali giapponesi